Första kärleken kan syfta på:

 Första kärleken – en norsk långfilm från 2004, originaltitel Ikke naken
 Första kärleken (TV-serie) – en svensk tv-serie från 1992
 Första kärleken (Beckett) – en kortprosa från 1946 av Samuel Beckett, originaltitel Premier Amour